Das Stan James World Matchplay 2000 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 29. Juli 2000 von der Professional Darts Corporation (PDC) zum insgesamt siebten Mal ausgetragen. Austragungsort war wie in den Jahren zuvor die Winter Gardens in Blackpool.

Im Finale siegte der Engländer Phil Taylor mit 18:12 gegen Alan Warriner.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. In der ersten Runde mussten zehn Legs gewonnen werden. Bis zum Finale stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an, im Finale wurden dann mindestens 18 Gewinnlegs gespielt. Eine Partie musste mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden. Es gab kein Entscheidungs-Leg angesetzt wurde. Stattdessen wurde solange gespielt, bis ein Spieler sich einen Vorsprung von zwei Legs herausspielen konnte.

Preisgelder

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

2000
Dartveranstaltung 2000
Dartwettbewerb in Blackpool